Bunte Brücke steht für:
 Bunte Brücke (Bremen)
 Bunte Brücke (Lübbecke)
 Bunte Brücke (Minden)
Siehe auch:
 Alaköprü